À l'hôtel Bertram est le titre des œuvres suivantes :
 À l'hôtel Bertram (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1965, mettant en scène Miss Marple, qui a connu plusieurs adaptations :
 À l'hôtel Bertram (), téléfilm de la série britannique Miss Marple de la BBC, diffusé en 1987 ;
 À l'hôtel Bertram (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV, diffusé en 2007.